Stormwater Channel ist der Name mehrerer Kanäle im US-Bundesstaat Kalifornien:

 der Coachella Valley Stormwater Channel, ein Kanal im Riverside County 
 der Deep Canyon Stormwater Channel, ein Kanal im Riverside County 
 der Palm Valley Stormwater Channel, ein Kanal im Riverside County